Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Susan Mascarin 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Assente
 Kathy Jordan (primo turno)
 Mary-Lou Piatek (semifinali)

 Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (quarti di finale)
 Helena Suková (secondo turno)
 Candy Reynolds (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1982